Fictief figuur
Dikkie Dik, rode kater uit de gelijknamige serie kinderprentenboeken

Personen met de achternaam Dik
Alexander Dik, Russisch-Duits kunstenaar
Carla Dik-Faber, Nederlands politica
Cor Dik, Nederlands schilder
Geert Pieters Dik, Nederlands orgelbouwer
Kees Jan Dik, Nederlands hoogleraar
Kornelis Dik, Nederlands burgemeester
Marc Dik, Nederlands televisiepresentator
Natalia Dik, Russisch schilder
Patrick Dik, Nederlands voetballer en voetbaltrainer
Simon Cornelis Dik, Nederlands taalkundige
Wim Dik, Nederlands politicus en ondernemer

Voornaam
Dik, een jongensnaam

Andere
Dikke mensen, zie: Obesitas
een bezinksel zoals koffiedik

Zie ook 
 Diks (doorverwijspagina)